Нижнее Пиенжунги — озеро на территории Костомукшского городского округа Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,2 км², площадь водосборного бассейна — 117 км². Располагается на высоте 108,4 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Через озеро протекает река Пиенжунгийоки, впадающая в озеро Верхнее Куйто.

По центру озера расположен один относительно крупный (по масштабам водоёма) остров без названия.

На южном берегу озера располагаются садовые участки, к которым подходит просёлочная дорога.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000811102000003985.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Верхнего Куйто
Озёра Костомукшского городского округа